Толстое () — село,
Александропольский сельский совет,
Петропавловский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223880507. Население по переписи 2001 года составляло 22 человека.

Географическое положение 
Село Толстое находится в 3,5 км от правого берега реки Сухой Бычок,
на расстоянии в 0,5 км от села Успеновка.

Примечания